Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Vienne » :

 Infanterie
 Le régiment de Vienne

 Cavalerie
 Le régiment de Vienne cavalerie (1694-1705)
 Le régiment de Vienne cavalerie (1749-1759)

Homonymie d'unités militaires